EM i håndbold 2014, slutspil er de afsluttende kampe ved EM i håndbold 2014 i Ungarn og Kroatien.

Overblik 

All times are local (UTC+1).

Kampe

Semifinaler

Femteplads

Bronzekamp

Finale 

2014 - Slutspil (kvinder)
Håndbold i 2014
Kvindehåndbold